Це список впорядкованих за площею території країн світу. Загальна площа території країни, що знаходиться під її юрисдикцією, складається із площі ділянки суходолу певного материка або частини світу та площі акваторії внутрішніх вод (річки, озера тощо) і територіальних вод з островами в їх межах. У списку наводяться дані площі як незалежних країн (держав), так і залежних від них територій (розміщуються під державами, від яких вони залежать) — підпорядковані їм, але самоуправні провінції, анклави, автономні території тощо.

Карта

Список країн (за площею території) 
Рейтинг країн за загальною площею визначався тільки за площею держав, тобто без врахування залежних від них територій.

Примітки 
Список включає 195 країн, в тому числі 193 країни-члени ООН, а також Тайвань і Ватикан.

Цей список також містить 11 країн, які разом мають 66 залежних територій, 23 з яких не мають постійного населення, тому відсутні у списку країн за населенням. Загалом цей список містить 259 елементів — країн (держав) і залежних територій.

Список головних географічних одиниць, впорядкованих за площею 
Цей список включає світ та океани, Антарктику, Острови Спратлі, а також 260 країн та залежних територій, що вже були перелічені вище.

Див. також 
 Список країн за використанням землі
 Список країн світу
 Список країн за населенням

Списки країн
Міжнародні рейтинги